

Patronyme
 Édouard Descampe, (1888-1962), était un homme politique belge.
 Florence Descampe, (1969- ), est une golfeuse professionnelle Belge.
 Jean-Claude Descampe, (1956- ), est un photographe professionnel belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme